

Fisica 
 Efficienza energetica – in ingegneria energetica, la capacità di un sistema fisico di ottenere un dato risultato utilizzando meno energia rispetto ad altri sistemi detti a minor efficienza
 Efficienza meccanica – in ingegneria meccanica, l'efficienza con cui i componenti meccanici scorrono/rotolano tra di loro senza perdere energia
 Efficienza termodinamica – in termodinamica, il rapporto tra il lavoro meccanico compiuto e l'energia fornita al sistema
 Efficienza aerodinamica – in aerodinamica, rapporto tra portanza e resistenza aerodinamiche
 Efficienza luminosa – in illuminotecnica, rapporto tra il flusso luminoso e la potenza radiante (flusso radiante)

Altro 
 Efficienza – in informatica, capacità di un software di utilizzare meno risorse possibile
 Efficienza – in economia, l'abilità di un mercato di generare prezzi rispecchianti le informazioni disponibili sulle attività finanziarie
 Efficienza – in statistica, misura di desiderabilità di uno stimatore
 Efficienza spettrale – in telecomunicazioni, nell'ambito delle trasmissioni digitali, il rapporto tra la velocità di trasmissione offerta all'utente da un sistema di comunicazione e la banda di frequenze utilizzata per tale comunicazione